

Биография 

 Мастер спорта Российской Федерации по всестилевому каратэ
 Победитель кубка России по всестилевому каратэ ( г. Уфа 2018)
 Участник кубка Мира по киокусинкай каратэ Мацушима в г. Шанхай 2018
 Обладатель 2-ого дана Шисоку-Каратэ
 Призёр чемпионата России по Ояма каратэ ( юниоры)
 Призёр чемпионата Санкт-Петербурга по киокусинкай каратэ
 Чемпион СЗФО по киокусинкай каратэ
 Призёр и чемпион международных турниров по Ояма и Эншин каратэ
 Победитель и призёр Всероссийских соревнований по всестилевому каратэ

Ссылки 

 Присовение мастера спорта Российской Федерации 
 Протокол и итоги Кубка России по всестилевому каратэ Уфа 2018